Terry Dolan – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Terry Dolan – musicista statunitense